Балха́ш:

 Балхаш — бессточное озеро в Казахстане.
 Балхаш — город в Казахстане.
 Балхаш-9 — военный посёлок в Казахстане.
 Балхаш — аэропорт города Балхаш.

Другое 
 Балхашский горно-металлургический комбинат
 Теплоход Балхаш — круизное судно на озере Байкал.
 Пароход Балхаш — транспортное судно ВТ-501 (КБФ).